Recarei — freguesia portuguesa do concelho de Paredes, distrito do Porto
 Estação Ferroviária de Recarei-Sobreira — interface ferroviária da Linha do Douro, Portugal
 Chico Recarey — empresário espanhol radicado no Brasil

Desambiguações de estações
Desambiguações de música
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos